Jméno a příjmení Jan Jaroš má více nositelů:

 Jan Jaroš (1909–1985) – český katolický kněz, právník a pedagog
 Jan Jaroš (politik) (1853–1903) – český politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Jaroš (malíř) (1921–???) – český malíř a krajinář
 Jan Jaroš (architekt) – absolvent Fakultu architektury na ČVUT v Praze